Jasiewicze – wieś na Białorusi, w obwodzie brzeskim, w rejonie bereskim
 Jasiewicze – wieś na Białorusi, w obwodzie witebskim, w rejonie głębockim